Земляной вал — грунтовая насыпь:
 Земляной вал в Смоленске — остатки укреплений времён обороны Смоленска в 1609—1611 годах.
 Земляной вал в Москве — укрепления конца XVI века на месте нынешнего Садового кольца.
 Земляной Вал — площадь в Москве.
 Земляной Вал — улица в Москве.
 Земляной Вал — улица в Тюмени.